Kalista bzw. Kališta ist der Name von:

Zdeněk Kalista (1900–1982), tschechischer Historiker und Literat
Kališta, Dorf in der Gemeinde Struga am Ohridsee, Mazedonien

Siehe auch:
 Kallista
 Calista
 Callista